Тóмми Рéфенес  (, род. ) — американский геймдизайнер и программист, известный участием в разработке компьютерной игры в жанре платформер Super Meat Boy, который был создан совместно с Эдмундом МакМилленом.

Ранние годы 
Рефенес начал программировать в одиннадцать лет. В восемнадцать он стал заниматься этим профессионально.  Его исключили из Университета штата Северная Каролина (позже он поделился с блогом Brutal Gamer, что "если вы хотите стать программистом, не поступайте в колледж").

Карьера 
Работать Рефенес начал в SeventyTwo DPI с августа 2001 года, где он управлял веб-сайтом и серверами. В августе 2003 года его наняла Learning Station, где он занимался разработкой системного ПО и приложений на Flash, C++, PHP и ASP. В июле 2005 года Томми решил уйти в игровую индустрию и начал работать на ныне разорившуюся Streamline Studios, где он помогал перенести игровой движок Unreal 2.x engine с оригинального Xbox на Xbox 360, а также участвовал в разработке игры для WiiWare HoopWorld.  В мае 2006 года Рефенес и Обри Хесселгрен, геймдизайнер, основали компанию Pillowfort. И первым проектом была игра Goo!. В 2008 году Goo! выиграла гран-при в номинации Best Threaded Game на Intel Game Demo Contest 2008 и заняла третье место в номинации Best Game на Intel Graphics. Игра была отменена и Рефенес покинул студию в январе 2009 года.  В 2008 году он основал компанию Team Meat с геймдизайнером Эдмундом МакМилленом. Томми занял роль программиста и сооснователя. На данный момент Super Meat Boy — единственная игра, изданная дуэтом Team Meat.

Конфликт с Apple App Store 
В марте 2010 года на Game Developers Conference 2010 Рефенес раскритиковал App Store, назвав его «ужасным» и сравнил местный контент с сырыми играми Tiger Electronics, которые были популярны в 1980-х и в 90-х.  Через неделю после данной речи Apple удалила игру Zits & Giggles из магазина.  Рефенес разработал игру и начал её продавать, чтобы высмеять противоречивую политику App Store. В качестве ответа на удаление игры они вместе с МакМилленом запустили в продажу игру Super Meat Boy Handheld в App Store. Она пародировала графический стиль серии игр Tiger для портативных устройств. Описание выглядело следующим образом: «Super Meat Boy Handheld — это полноценный Super Meat Boy, но без геймплея или графики из Super Meat Boy...и это ВСЕГО ЗА ОДИН ДОЛЛАР».

Разработанные игры

Примечания

Ссылки 

 Аккаунт Томми на Newgrounds
 Официальный сайт Team Meat
 Официальный сайт Pillowfort

Разработчики компьютерных игр
Графики США